Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Acheron, d'après la rivière du même nom, très présente dans la mythologie grecque :
 le , une bombarde acquise en 1803. Elle est détruite en 1805 par les frégates françaises Incorruptible et 
 le , un sloop à roues à aubes lancé en 1838 et revendu en 1855 ;
 le HMS Acheron aurait dû être un sloop à hélice : sa construction commence en 1861 mais est arrêtée en 1863 ;
 le , une frégate cuirassée lancée en 1866, nommée Acheron de 1904 à 1908 ;
 le , un torpilleur lancé en 1879 et revendu en 1902 ;
 le , un destroyer, navire de tête de sa classe lancé en 1911 et revendu en 1921 ;
 le , un destroyer de  lance en 1930 et coulé par une mine allemande en 1940 ;
 le , un sous-marin diesel-électrique de classe Amphion lancé en 1947 et démoli en 1972.

Acheron